Stefan Kaiser (ur. 15 lutego 1983 w Villach) – austriacki skoczek narciarski i trener, wielokrotny reprezentant Austrii oraz zawodnik klubu SV Achomitz, pięciokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował w 2000 w Bischofshofen. W tym samym roku podczas zawodów w Oberstdorfie zdobył swoje pierwsze punkty do kwalifikacji generalnej tych zawodów.

Podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem w 2001 ustanowił rekord przebudowanej Wielkiej Krokwi. Jego wynik 135,5 metra został poprawiony w 2002 roku.

W 2008 roku jako przedskoczek podczas testów na mamuciej skoczni w Planicy ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 199,5 m.

Po sezonie 2008/2009 zakończył sportową karierę.

Przed sezonem 2018/2019 został asystentem trenera kobiecej kadry reprezentacji Austrii w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Kaisera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Kaisera na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Kaisera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 9.
 sezon 2007/2008: 78.
 sezon 2008/2009: 98.

Miejsca na podium konkursów FIS Cupu 
  Bischofshofen – 30 czerwca 2006 (1. miejsce)
  Bischofshofen – 1 lipca 2006 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Austriaccy trenerzy skoków narciarskich
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Ludzie urodzeni w Villach
Urodzeni w 1983